Pančić se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Josif Pancic
 Joseph Pančić